paleta barw – uporządkowany zestaw kolorów
 paleta Narmera – zabytek sztuki egipskiej
 paleta (platforma) – drewniana konstrukcja do transportu towarów
 paleta (przyrząd) – przyrząd malarski, służący do mieszania farb
Osoby:
 Dominika Paleta – polska aktorka
 Ludwika Paleta – polska aktorka